Коралловый залив () — популярный туристический курорт в муниципалитете Пейя, в 6 км к северу от города Пафос.

Побережье к северу и югу от Кораллового залива характеризуется скалистыми мысами и морскими пещерами, сам залив представляет собой пляж с мягким белым песком, изгибающийся в форме полумесяца между двумя известняковыми мысами.

Пляж Кораллового залива обладает сертификатом Голубого флага, означающим, что пляж соответствует всем стандартам, правилам и нормам, установленными соответствующим комитетом Европейского союза. Этот факт делает Коралловый залив популярным местом отдыха у иностранных туристов и местных жителей.

Территория Кораллового залива включает в себя также другой пляж, известный как залив Потима. Он находится в 1,5 км от деревни Киссонерга.

Между Коралловым заливом и заливом Потима каждые 15 минут курсируют автобусы, время в пути составляет 3 минуты.

Примечания

Ссылки 
 Сайт курорта Коралловый залив
 Коралловый залив на cyprusiana.ru

Заливы Кипра
Пафос (район)
Пляжи
Заливы Средиземного моря